

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Chorzele – miasto 
 Chorzele – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów

Inne 
 Chorzele – gmina miejsko-wiejska
 Chorzele – dawna gromada
 Chorzele – dawna gmina (1870–1919)
 Chorzele – nieczynna stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Chorzele